Молодой Адам (роман) — роман шотландского писателя-битника Александра Трокки (1954).
 Молодой Адам (фильм) — франко-британский фильм-драма по мотивам одноимённого романа Александра Трокки (2003)